Grand Prix Szwecji 2009 było trzecią eliminacją zawodów z cyklu Grand Prix 2009. Impreza miała miejsce 30 maja, na stadionie Ullevi w Göteborgu.
Zawody wygrał po raz drugi w tym sezonie Emil Saifutdinov.

Pozycje startowe 
Antonio Lindbäck otrzymał dziką kartę na to Grand Prix. Ricky Kling i Thomas H. Jonasson zostali nominowani jako rezerwa toru.
Oficjalna lista startowa, numery zostały rozlosowane 29 maja.

  (11) Chris Harris
  (4) Greg Hancock
  (2) Jason Crump
  (15) Emil Saifutdinov
  (14) Sebastian Ułamek
  (6) Leigh Adams
  (9) Scott Nicholls
  (12) Kenneth Bjerre
  (16) Antonio Lindbaeck
  (7) Andreas Jonsson
  (3) Tomasz Gollob
  (1) Nicki Pedersen
  (8) Rune Holta
  (5) Hans N. Andersen
  (10) Fredrik Lindgren
  (13) Grzegorz Walasek
  (17) Ricky Kling
  (18) Thomas H. Jonasson

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
Po trzech Grand Prix

Przypisy

Zobacz też 
 Grand Prix IMŚ

Szwecja
2009
2009 w Szwecji